Charles Haquet (1966-), écrivain et journaliste français, auteur de roman policier ;
Daniel Haquet (1957-), joueur de basket-ball français ;
Patrick Haquet (1963-), joueur de basket-ball français.

Ce nom peut aussi désigner :
Haquet (hippomobile), voiture pour le transport des tonneaux.

Voir aussi